Plaatsen in de Verenigde Staten:
Scott County (Arkansas)
Scott County (Illinois)
Scott County (Indiana)
Scott County (Iowa)
Scott County (Kansas)
Scott County (Kentucky)
Scott County (Minnesota)
Scott County (Mississippi)
Scott County (Missouri)
Scott County (Virginia)
Scott County (Tennessee)